Календеровци-Горни () — населенный пункт (деревня) в общине Дервента, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Календеровци-Горни проживало 512 человек.

Население 
В населении деревни преобладают сербы.

Национальный состав 
1991 год:
 Сербы — 503 человека (98,24 %)
 Хорваты — 3 человека (0,58 %)
 Югославы — 5 человек (0,97 %)
 Мусульмане — 0 человек (0,00 %)
 Другие — 1 человек (0,19 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской